Navy Football Club é um clube de futebol profissional tailandês com sede em Chonburi. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da Tailândia